Molekulska formula -{C23H28O7}- se može odnositi na:

 Gomisin A
 Heksaciklinol